Жалсараев — фамилия; имеет женскую форму Жалсараева.
 Жалсараев, Дамба Зодбич (1925—2002) — бурятский советский поэт, автор текста гимна Республики Бурятия.
 Жалсараев, Дарма-Доди Аюшеевич (1904—1997) — бурятский лама, деятель возрождения буддизма в России, ширээтэ (настоятель) Иволгинского дацана в 1980—1986 годах.